Клин (, ) — деревня и община района Наместово Жилинского края Словакии.

Расположена в Бескидах в исторической области О́рава недалеко от Оравского водохранилища, в 5 км к северо-востоку от районного центра города Наместово. Площадь — 12,74 км². Член Ассоциации горных поселений Словакии.

Население 
Население на 31 декабря 2020 года — 2 480 человек.

История 
Впервые упоминается 1567 году. Деревня была основана в середине 16 века по законам Валахии. В 18 веке Клин стал деревней купцов и мастеров по изготовлению льняной ткани. Помимо сельского хозяйства, жители занимались также разведением крупного рогатого скота и овец, лесозаготовками, сплавом древесины и добычей гальки из горных рек.

Топоним 
Клин — от названия местности, расположенной между двумя ручьями, текущих с гор.

Достопримечательности 
 Римско-католическая церковь Святого Антония Падуанского.
 Часовня 1825 года холме Грапада
 Статуя Христа

Ссылки 
 Сайт Клина 

Населённые пункты Словакии